Пельц Борис Абрамович, Борис Абрамович Пельц (1922—1980) — український радянський нейрохірург, доктор медичних наук.
 Нікола Пельц, Енн Пельц (англ. Nicola Anne Peltz, 9 січня 1995) — американська акторка, дочка знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельца.
 Губерт Пельц, Губерт Пельц (нім. Hubert Pölz; 24 січня 1917 — 7 січня 1994) — австрійський і німецький офіцер, льотчик-ас штурмової авіації, гауптман люфтваффе.